Grand Prix Wielkiej Brytanii 1955 (oryg. RAC British Grand Prix) – 6. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1955, która odbyła się 16 lipca 1955 po raz 1. na torze Aintree Motor Racing Circuit.

8. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 6. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

1955
Wielka Brytania
1955 w Wielkiej Brytanii